Het ATP-toernooi van Rotterdam 1983 (met de officiële naam ABN World Tennis Tournament 1983) werd van 14 tot en met 20 maart 1983 gehouden in het Nederlandse evenementencomplex Ahoy Rotterdam.

Het toernooi van 1983 trok 56.561 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema 

1983
Rotterdam